Fingerprince to album awangardowej grupy The Residents wydany w 1977 roku. Według początkowych założeń miał być to album trójstronny (jedna strona płyty winylowej miała posiadać rowki wyryte w sposób, który pozwalałby na odtwarzanie dwóch zupełnie innych zawartości w zależności od miejsca położenia igły) zatytułowane Tourniquet Of Roses - z pomysłu zrezygnowano jednak po odkryciu, że trzy lata wcześniej grupa Monty Python użyła identycznej metody zapisu na swojej płycie  Matching Tie and Handkerchief oraz ze względów finansowych. Materiał zaplanowany na trzecią stronę albumu został wydany w 1979 roku jako EP zatytułowane Babyfingers, zaś na późniejszych wydaniach na płycie kompaktowej znajduje się cały pierwotnie zaplanowany album (Fingerprince + Babyfingers).

Lista utworów 
 Pierwsze wydanie na płycie winylowej:

 Reedycja na płycie kompaktowej:

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy The Residents
Albumy muzyczne wydane w roku 1976
Albumy Ralph Records